John Spargo – politico statunitense
 John Spargo– pallanuotista statunitense